Behind the Front — дебютный студийный альбом Black Eyed Peas, выпущенный в 1998 году.

Список композиций 

Дебютные альбомы 1998 года
Альбомы The Black Eyed Peas
Альбомы Interscope Geffen A&M